Alžběta Lucemburská (19. března 1358, Praha – 19. září 1373, Vídeň) byla česká princezna, vévodkyně rakouská, štýrská, korutanská a kraňská, první manželka Habsburka Albrechta III.

Život 
Alžběta, první potomek z manželství českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické, byla původně zasnoubena se synem Ludvíka Bavora Otou V., který si roku 1366 vzal Alžbětinu nevlastní sestru Kateřinu. Z politických důvodů byla Alžběta roku 1366 jako osmiletá provdána za šestnáctiletého rakouského vévodu Albrechta III.

Mladá dívka zemřela již v roce 1373 bezdětná a byla pohřbena v kartouze v Gamingu. Společně s manželem je zobrazena v pokorné pozici donátorů na zadní straně otevíracího oltáře z hradu Tirol, jenž je v současnosti v mobiliáři zemského muzea v Innsbrucku.

Albrecht se po její smrti oženil s Beatrix Hohenzollernskou.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Genealogie
 Vitráž s Albrechtem a jeho ženami (St.Erhard v Breitenau)

Alžběta
Habsburkové v 14. století
Alžběta Lucemburská
Rakouské vévodkyně
Štýrské vévodkyně
Korutanské vévodkyně
Kraňské vévodkyně
Alžběta
Narození v roce 1358
Narození 19. března
Narození v Praze
Úmrtí v roce 1373
Úmrtí 19. září
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v klášteře Gaming
Ženy